Die European Ski Federation (ESF) ist der Europäische Skiverband und wurde am 2. Mai 2009 von vier führenden Skiverbänden Europas in München gegründet. Sitz der European Ski Federation ist Lausanne. Die ESF sieht sich sowohl für den alpinen als auch den nordischen Skisport sowie den Snowboardsport zuständig.

Mitglieder 
Gründungsmitglieder sind die Skiverbände von Frankreich, Italien, Österreich und der Schweiz. In den folgenden Jahren schlossen sich weitere Skiverbände an.

Mit Stand vom 3. Dezember 2012 gehören folgende elf Verbände der ESF an:
 Belarus (Belarusian Alpine Skiing and Snowboard Federation)
 Frankreich (Fédération Française de Ski)
 Georgien (Winter Sports Federation of Georgia)
 Italien (Federazione Italiana Sport Invernali)
 Lettland (Latvian Ski Association)
 Liechtenstein (Liechtensteinischer Skiverband)
 Litauen (National Skiing Association of Lithuania)
 Österreich (Österreichischer Skiverband)
 Russland (Russian Ski and Snowboard Association)
 Schweiz (Swiss-Ski)
 Ungarn (Hungarian Ski Federation)

Zum ersten ESF-Präsidenten wurde Peter Schröcksnadel, Präsident des Österreichischen Skiverbandes, gewählt. Ihm folgte 2012 Klára Kaszó, die Präsidentin des Ungarischen Skiverbandes.

Ziele und Aktivitäten 
Ziele des Verbandes sind unter anderem die Förderung des Skilaufs und des Wintertourismus in Europa sowie die Verstärkung der Stimme Europas im internationalen Skigeschehen. Der Verband strebt dabei eine enge Zusammenarbeit mit dem Internationalen Skiverband (FIS) an. Als erster von der ESF veranstalteter Wettbewerb fand am 7. November 2009 die Indoor-Europameisterschaft in der Skihalle von Amnéville statt. Am 16. und 17. April 2010 wurde in Lausanne der erste Kongress des Europäischen Skiverbandes abgehalten.

Weblinks 
 www.esf-ski.com

Einzelnachweise 

Ski
Europäische Organisation
Sportverband (Lausanne)
Skisportverband
Gegründet 2009